Cerna este un nume de familie care se poate referi la:
 Panait Cerna (1881-1913), poet intimist, romantic minor sau tradiționalist român
  (1856–1901), poet din Guatemala

Vezi și 
 Cernat (nume de familie)
 Cernea (nume de familie)
 Cernîh (nume de familie)
 Cernescu (nume de familie)
 Cernenko (nume de familie)
 Cernăianu (nume de familie)
 Cernătescu (nume de familie)
 Cernovodeanu (nume de familie)